Celita é um cantora e compositora de música popular brasileira.

Discografia 
”Celita”
”Fofinha e charmosa”
”Ausência”
”Especial sertanejo - Vol. 2”
”Celita”
”Te amarei toda vida”

Cantores do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo
Músicos de música popular brasileira
Naturais de Pirassununga